Кельтей — река в России, протекает в Республике Башкортостан.

География 
Река Кельтей берёт начало у села Кутерем. Течёт на юг по открытой местности через деревни Большой Кельтей и Купербаш. В низовьях протекает по болотистой местности. Впадает в Ашаеш (рукав реки Белая). Длина реки составляет 44 км.

Правый приток — река Малый Кельтей.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Белая от города Бирск и до устья, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010201612111100026817
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111102681
 Код бассейна — 10.01.02.016
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 
 

Реки Башкортостана
Бассейн Белой (приток Камы)